Földrajzi helyek
 Helgoland, Németország egyetlen igazi északi-tengeri szigete

Hadihajók
 SMS Helgoland (1867) csavaros szlúp
 SMS Helgoland (1909) a Német Birodalom egyik csatahajója
 SMS Helgoland (1912, az Osztrák–Magyar Monarchia haditengerészetének egyik cirkálója, osztályának névadó tagja
 Helgoland, a Dán Haditengerészet partvédő páncélos hadihajója
 Helgoland-osztály, a k.u.k haditengerészet cirkálóosztálya
 Helgoland-osztály, a német Császári Haditengerészet egyik csatahajóosztálya